Золотые колосья:
 «Золотые колосья» — мультипликационный фильм О. П. Ходатаевой и Л. В. Аристова (СССР, 1958).
 «Золотые колосья» — короткометражный научно-популярный фильм В. Я. Поповой, входящий в 26-й выпуск киноальманаха «Звёздочка» (СССР, 1978).

См. также

Примечания 

Страницы значений:Фильмы